

Personnalités 

 Fahmida Riaz (1946-2018), poétesse, militante des droits de l'homme et féministe pakistanaise ;
 Usama Riaz (1994-2020), médecin pakistanais.

Lieux 

 Riaz, localité et commune dans le canton de Fribourg, en Suisse.